Digitally Controlled Oscillator – oscillatore a controllo numerico
 Dirigente Centrale Operativo – figura della gestione del traffico ferroviario